Le noyau dur désigne des éléments au centre d'une notion. Noyau dur ou Noyau Dur peut également désigner :
 Noyau Dur, groupe de hip-hop français ;
 Le Noyau Dur, groupe de heavy metal français ;
 un concept associé à la sûreté des installations nucléaires, apparu à la suite de l'incident de la centrale de Fukushima-Daiichi.

La notion de noyau dur, dans le monde des affaires, fut également attribuée au phénomène d'interparticipation financière entre les entreprises cotés au CAC40, dans l'objectif de se protéger des rachats étrangers. Ce système s'est cependant essoufflé dans les .

Notes et références 

Homonymie